Lista supernowych odkrytych w 2000 roku

Zobacz też 
 Lista supernowych

Przypisy 

1999 | 2000 | 2001

Listy supernowych
XX wiek